Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 380 dans le monde.

 Route 380 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 380 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route régionale 380 en Finlande
 Route nationale 380 en France